Friesebrug (Alkmaar), een brug in Alkmaar, schrijfwijzen Friese- of Friesche Brug komen ook voor
 Friesche Brug (Haarlem), een voormalige brug in Haarlem over de Achter Nieuwe Gracht
 Nieuwe Friese Brug, een brug bij de Keersluis in Munnekezijl, Friesland